{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1997
| Datum              = 23 - 28 september
| Vorige             = 1996
| Volgende           = 1998
| Winnaar enkelspel  =  Pete Sampras
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup 1997 werd gespeeld van 23 tot en met 28 september 1997. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

 Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3/5 met bye

| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Pete Sampras
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Félix Mantilla
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Boris Becker
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=8
| RD1-team04= Jonas Björkman
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Greg Rusedski
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Todd Woodbridge
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

ATP-toernooi in 1997